Projektionszentrum steht für:

den Ausgangspunkt einer Zentralprojektion
Projektionszentrum (ZNS), ein primäres Hirnzentrum